Filfla, une commune de la wilaya de Skikda en Algérie.
 Filfla, une île inhabitée de Malte.